ISO 3166-2:CD — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Демократической Республике Конго. Стандарт охватывает 11 провинций Демократической Республики Конго. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpa2 по стандарту ISO 3166-1 для Демократической Республики Конго — CD и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный двухбуквенный код образован созвучно: названию, аббревиатуре названий провинций. Геокоды провинций Демократической Республики Конго являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — CD, присвоенного Демократической Республики Конго в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Демократической Республики Конго 
Геокоды 11 провинций административно-территориального деления Демократической Республики Конго.

Геокоды пограничных Демократической Республике Конго государств 
 Центральноафриканская Республика ISO 3166-2:CF (на севере),
 Южный Судан — ISO 3166-2:SS (на северо-востоке),
 Уганда — ISO 3166-2:UG (на востоке),
 Руанда — ISO 3166-2:RW (на востоке),
 Бурунди — ISO 3166-2:BI (на востоке),
 Танзания — ISO 3166-2:TZ (на востоке),
 Замбия — ISO 3166-2:ZM (на юге),
 Ангола — ISO 3166-2:AO (на юго-западе),
 Республика Конго — ISO 3166-2:CG (на северо-западе).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Демократической Республики Конго

Ссылки 
 Геокоды Демократической Республики Конго 

2:CD